Lepocreadium är ett släkte av plattmaskar. Lepocreadium ingår i familjen Lepocreadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Lepocreadium